La Cañada kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Cañada (kommunhuvudort), Santiago del Estero,

Mexiko 

 La Cañada, Aquismón, 
 La Cañada, Ocuilan, 
 La Cañada, El Marqués, 
 La Cañada, Coeneo, 
 La Cañada, Sinaloa, 
 La Cañada, Temoaya, 
 La Cañada, Santa María Atzompa, 
 La Cañada, Zinacantepec, 
 La Cañada, Juan Rodríguez Clara, 
 La Cañada, Cuernavaca, 
 La Cañada, Totolapan, 
 La Cañada, Tizapán el Alto, 
 La Cañada, Chiapas, Bochil, 
 La Cañada, Xonacatlan, 
 La Cañada, Apaseo el Alto, 
 La Cañada, Santa Inés del Monte, 
 La Cañada, Axapusco, 
 La Cañada, Pinal de Amoles, 
 La Cañada, Panindícuaro, 
 La Cañada, San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -, 
 La Cañada, Zapotlán del Rey, 
 La Cañada, Zacazonapan, 
 La Cañada, Tenochtitlán, 
 La Cañada, Tejupilco, 
 La Cañada, Huehuetoca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar